Кастельбажак () — французская фамилия и топоним.

Известные носители:

 Кастельбажак, Бартелеми-Доминик-Жак-Арман (1787—1864) — французский дипломат, генерал-лейтенант.
 Кастельбажак, Мишель де (1928—2019) — священнослужитель Русской православной церкви заграницей, митрофорный протоиерей.

Топоним:
 Кастельбажак — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.